ПАЗ — Павловський автобусний завод
 ПАЗ (підвісний агрегат заправки) — технічний пристрій, встановлений на літаках-заправниках і призначене для заправляння літальних апаратів у повітрі.

Див. також 
 Паз (значення)